Der Wahlkreis Syke ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Bassum und Syke sowie die Gemeinden Stuhr und Weyhe im Norden des Landkreises Diepholz.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Syke sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Dennis True (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Volker Meyer (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 40.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Syke acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Volker Meyer (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Marco Genthe (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Luzia Moldenhauer (SPD) rückte im November 2021 in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 41.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Meyer, Volker" |Volker Meyer
| 35,8
| 32,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Moldenhauer, Luzia" |Luzia Moldenhauer
| 35,1
| 35,2
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Michel, Heinz-Jürgen" |Heinz-Jürgen Michel
| 8,9
| 9,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Genthe, Marco" |Marco Genthe
| 8,4
| 8,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Fieseler, André" |André Fieseler
| 4,4
| 4,6
|-
| AfD
| data-sort-value="Wiese, Harald" |Harald Wiese
| 5,8
| 6,0
|-
| BGE
|
|
| 0,1
|-
| DM
|
|
| 0,1
|-
| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,4
|-
| LKR
|
|
| 0,0
|-
| ÖDP
|
|
| 0,1
|-
| Die PARTEI
| data-sort-value="Kobelt, Torsten" |Torsten Kobelt
| 1,1
| 0,8
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,9
|-
| PIRATEN
|
|
| 0,2
|-
| V-Partei³
|
|
| 0,1
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Gums, Rüdiger" |Rüdiger Gums
| 0,4 %
|
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Syke fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Volker Meyer (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Marco Genthe (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein, Luzia Moldenhauer (SPD) rückte 2014 in den Landtag nach.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Meyer, Volker" |Volker Meyer
|41,9
|36,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Moldenhauer, Luzia" |Luzia Moldenhauer
|34,7
|31,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Bruck, Annika" |Annika Bruck
|15,1
|15,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Genthe, Marco" |Marco Genthe
|4,8
|9,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Dyk, Rudolf" |Rudolf Dyk
|3,6
|3,1
|-
| Piratenpartei || || ||1,9
|-
| Freie Wähler || || ||1,1
|-
| NPD || || ||0,6
|-
| Die Freiheit || || ||0,4
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Syke fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Frank Mindermann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Mindermann, Frank" | Frank Mindermann
| 42,1
| 41,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Goldack, Herbert" | Herbert Goldack
| 32,0
| 29,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Henneke, Stefanie" | Stefanie Henneke
| 9,6
| 9,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Genthe, Marco" | Marco Genthe
| 8,4
| 9,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Busse, Joachim" | Joachim Busse
| 7,9
| 7,8
|-
| NPD
|
|
| 1,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,6 %.

Bisherige Abgeordnete 
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises waren:

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Diepholz)